

Дани сећања 

1330-е пне.

fr:1339 av. J.-C.